Swetly Jar (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Swetly Jar (Wolgograd), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd
 Swetly Jar (Rostow), ländliche Siedlung in der Oblast Rostow
 Swetly Jar (Wolgograd, Alexejewskaja), ländliche Siedlung in der Oblast Wolgograd, Rajon Alexejewskaja